Sony Ericsson International 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бангалоре с 12 по 18 февраля 2007 года. Турнир входил в небольшую серию соревнований WTA в Восточной Азии в период после Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мара Сантанджело (№ 36 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ярослава Шведова побеждает в своём дебютном финале на соревнованиях тура ассоциации.
 Мара Сантанджело выходит в финал на соревнованиях тура ассоциации только в Бангалоре. В прошлом году она выиграла титул.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Юнжань выигрывает свой 1й в году и 2й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Чжуан Цзяжун выигрывает свой 1й в году и 2й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sony Ericsson International
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 3-й категории
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Февраль 2007 года
2007